Андроновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тюменцевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Андроново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 507 человек, в том числе 225 мужчин и 282 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 481 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Андроново.

Примечания 

Муниципальные образования Тюменцевского района
Сельские поселения Алтайского края